Das Mixed der French Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Katarina Srebotnik und Piet Norval. Das Finale gewann die Paarung David Adams / Mariaan de Swardt gegen Todd Woodbridge / Rennae Stubbs mit 6:3, 3:6 und 6:3.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Mixed der French-Open 2000

Mixed
2000